Осада Ла-Рошели — осада королевскими войсками Генриха Анжуйского оплота гугенотов — города Ла-Рошель в рамках Четвёртой гугенотской войны во Франции в 1572—1573 годах. Осада началась в ноябре 1572 года, когда жители города отказались впустить в город Армана де Гонто, барона де Бирона, в качестве королевского губернатора. Начиная с 11 февраля 1573 года, осаду возглавлял герцог Анжуйский (будущий Генрих III). Избрание герцога на престол Польши в мае 1573 года привело к снятию осады 6 июля 1573 года. Подписанный вскоре Булонский эдикт положил конец этой фазе гражданской войны.

Осада Ла-Рошели шла параллельно нападениям католиков на города  (во главе с Анри I де Монморанси) и Сансер.

Предыстория 

С 1568 года Ла-Рошель стала главной базой гугенотов во Франции. 20-тысячный город с портом имел стратегическое значение ввиду исторических связей с Англией. Ла-Рошель имел значительную административную автономию (отсутствие сеньора, епископа или парламента), что способствовало распространению кальвинизма.

После бойни в день Святого Варфоломея и другие массовые убийства по Франции осенью 1572 года вызвали массовый приток гугенотов в Ла-Рошель. Город был хорошо укреплён и имел выход к морю.

Осада 
Осада началась в ноябре 1572 года, когда жители города отказались принять Армана де Гонто, барона де Бирона, в качестве королевского губернатора. Карл IX приказал осадить город. В середине ноября Франсуа де Лану, посланный Карлом IX вести переговоры с городом, был приглашён жителями защищать их интересы. Лану вступил в город, но не смог решить вопрос, а 12 марта 1573 года он покинул город, чтобы наблюдать за последующими событиями из королевского лагеря

11 февраля 1573 года прибыл Генрих Анжуйский, чтобы принять командование осадой с 28000 солдат. Его огромные ресурсы — боеприпасы, пушки, порох, пушечные ядра, провиант — были собраны в Париже, Пикардии, Нормандии, Пуату, Сентонже и Ангумуа. В рядах армии находились: брат герцога Франсуа Алансонский; два бывших лидеров гугенотов, Генрих Наваррский и Генрих I де Бурбон, принц де Конде (оба недавно перешли в католичество); члены семьи Гиз — Карл Лотарингский, Клод Омальский (убит 21 февраля), Генрих I, герцог Гиз; другие дворяне, в том числе: Луи IV де Невер, Анри де ла Тур, Филиппо ди Пьеро Строцци, Альбер де Гонди, Блез де Монлюк, Пьер Брантом, Арман де Гонто-Бирон. Среди этих дворян были те, кто выражал сожаление по поводу насилия в Варфоломеевскую ночь, и те, кто с пониманием относились к протестантизму, в целом, королевский лагерь был полон политических интриг
.

С февраля по июнь состоялись восемь попыток штурма города. Эти нападения, наряду с холодной зимой, привели к большим потерям в рядах королевской армии. (Брантом, участвовавший в осаде, преувеличивает число погибших, указывая 22000; среди 155 командиров 66 были убиты и 47 получили ранения.) 26 марта 1573 года 150 нападавших были убиты в результате случайного взрыва мины, которой намеревались уничтожить бастион. Герцог Анжуйский сам был несколько раз ранен во время осады. 23 мая 1573 года 6000 швейцарских наёмников прибыли в качестве подкрепления в королевский лагерь, но атака через три дня стала катастрофой для королевских войск.

Жители города отправил посла к королеве Елизавете I, прося о помощи, но королева была связана договором 1572 года с Францией (Договор в Блуа (1572)) и смогла только послать ограниченное количество кораблей во главе с Габриэлем де Монтгомери. Семь кораблей прибыли в феврале 1573 года, но большая группа кораблей была вынуждена повернуть назад, встретив французский флот в апреле 1573 года у островов Джерси. Большая часть иссякавших ресурсов города добывалась рейдами против католических (в основном испанских) кораблей. Для того, чтобы блокировать доступ Ла-Рошели к морю, герцог Неверский затопил большую баржу у входа в гавань, но это не возымело должного эффекта. (В осаде 1627—1628 годов кардинал Ришельё построил массивные заграждения, чтобы блокировать город с моря).

В конце мая 1573 года Генри Анжуйский узнал, что он был избран королём Польши, страны с большим протестантским меньшинством, и политические соображения заставили его начать переговоры о завершении осады. 24 июня 1573 года была достигнута договорённость, и католические войска сняли осаду 6 июля.

Последствия 
Четвёртый этап гугенотских войн был завершён Булонским эдиктом, подписанным в июле 1573 года. Ла-Рошель была определена в качестве одного из трёх городов Франции, где была разрешена протестантская вера, но при соблюдении строгих ограничений.

Примечания

Литература 
 Arlette Jouanna and Jacqueline Boucher, Dominique Biloghi, Guy Thiec. Histoire et dictionnaire des Guerres de religion. Collection: Bouquins. Paris: Laffont, 1998. ISBN 2-221-07425-4
 R. J. Knecht, The French Wars of Religion 1559—1598 (Seminar Studies in History) ISBN 0-582-28533-X
 Portions of this article are based on a translation of the article Siège de La Rochelle (1573) from the French Wikipedia, retrieved on 16 March 2007.

Сражения по алфавиту
Сражения Франции
Сражения Гугенотских войн
Осады 1572 года
Осады 1573 года